Борисово  — деревня в Боровском районе Калужской области. Входит в состав сельского поселения «Деревня Асеньевское».

География 
Рядом Дылдино, Водрино, Семичево и  Межура.

Вокруг несколько известняковых карьеров.

Население

История 
В 1872-ом году деревня Борисово села Марьино Экономической коллегии, ранее Чудова монастыря с выделенной церковной землей Боровского уезда Калужского наместничества, на берегах речки Межухи (сейчас Межихи).

Примечания 

Населённые пункты Боровского района (Калужская область)